Vilhelm III hette två kungar och ett antal andra furstar:

Vilhelm III av England, "Vilhelm av Oranien", (1650–1702), kung av England, Skottland och Irland från 1689
Vilhelm III av Nederländerna (1817–1890), kung av Nederländerna från 1849
Vilhelm III av Sicilien, barnkung av en sidgoren av huset Hauteville på 1190-talet
Vilhelm III av Bayern (1375-1435), hertig av Bayern-München
Vilhelm III av Sachsen (1425-1482), hertig av Thüringen
Vilhelm III av Hessen (1471-1500), lantgreve av Oberhessen
Vilkelm III av Holland 1286-1337), greve av Holland

Regentnamn